Никола Атанасов може да се отнася за:

 Никола Атанасов (1877 – 1947), български писател и драматург;
 Никола Атанасов (1886 – 1945), български революционер и политик;
 Никола Атанасов (1886 – 1969), български композитор.
 Никола Атанасов (1919 – неизв.), български политически офицер, генерал-майор.

Вижте също 
 Никола Анастасов